Calea ferată Oravița-Iam este cea mai veche cale ferată de pe teritoriul României, dată în funcțiune la 20 august 1854, în scopul transportului de cărbune de la Anina spre Dunăre, prin Oravița.
A fost exploatată de Societatea Cezaro-Crăiască Privilegiată a Căilor Ferate Austriece, respectiv, după 1867, de Societatea Privilegiată a Căilor Ferate de Stat Austro-Ungare (privilegierte Österreichisch-ungarische Staatseisenbahn-Gesellschaft prescurtat St.E.G.) de la acea vreme, transportul de pasageri fiind organizat începând din 1856.

În prezent este exploatată de compania Regiotrans.

Inițial, calea ferată mergea până la Baziaș, dar pe porțiunea Iam - Baziaș, a fost în cea mai mare parte dezafectată (de altfel, pe acest sector calea ferată avea traseul pe teritoriul actual al Republicii Serbia, fostă Iugoslavia).

Această porțiune face parte din situl „Calea ferată Baziaș-Oravița-Anina”, fiind clasată ca monument istoric ().

Legături externe

  Istoria CFR 

Oravița-Baziaș
Banat
Căi ferate din Transleithania